Caravaca puede hacer referencia a:

Geografía

España 
 Caravaca de la Cruz, capital de la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia;
 Caravaca, población en el municipio de Colmenar, en la provincia de Málaga.

México 
 Caravaca, comunidad en el municipio de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz.

Deporte 
 Caravaca Club de Fútbol

Personas 
 José Antonio Caravaca (1972), investigador, escritor y reportero gaditano;
 Isabel Muñoz-Caravaca (1848-1915), maestra, periodista, astrónoma y activista obrera, ecologista y feminista española;
 Jorge Moya de la Torre Muñoz-Caravaca (1883-1933), poeta, dramaturgo, maestro y periodista español.
 José María Caravaca (1812-1814), militar español;
 Tomás de Figueroa y Caravaca (1747-1811), militar español.

Miscelánea 
 Cruz de Caravaca